Агдере:
 Агдере — город в Нагорном Карабахе.
 Агдере — деревня в Ордубадском районе Азербайджанской Нахичеванской Автономной Республики.
 Агдере — деревня и муниципалитет в Таузском районе Азербайджана.
 Агдере — деревня и муниципалитет в Хызынском районе Азербайджана.